Antelope Hills ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Antelope Hills (Bennett), Stadtteil von Bennett, Colorado
 Antelope Hills (Riverside County, Kalifornien), im Riverside County
 Antelope Hills (Natrona County, Wyoming), im Natrona County

Berge:
 Antelope Hills (Apache County, Arizona)
 Antelope Hills (Graham County, Arizona)
 Antelope Hills (Pima County, Arizona)
 Antelope Hills (Yavapai County, Arizona)
 Antelope Hills (Kern County, Kalifornien)
 Antelope Hills (Minnesota), im Lac qui Parle County
 Antelope Hills (North Dakota), im Grant County
 Antelope Hills (Oklahoma), im Roger Mills County
 Antelope Hills (Texas), im Shackelford County
 Antelope Hills (Fremont County, Wyoming)

Siehe auch:
 Antelope Hill